Asterix der Gallier bezeichnet:

 Asterix der Gallier (Comic), Band 1 der Asterix-Comic-Reihe
 Asterix der Gallier (Film), darauf basierender Film